Говен (, ):
 Говен — один из центральных персонажей Артурианского цикла, третий по доблести рыцарь Круглого стола.
 Говен — персонаж романа Виктора Гюго «Девяносто третий год» (1874).
 Говен, Жоэль (род. 1939) — французский хоккеист.
 Говен, Жюльенна (более известна как Жюльетта Друэ; 1806—1883) — французская актриса.
 Говен, Карина (род. ок. 1966) — канадская оперная и концертная певица (сопрано).
 Говен — коммуна во Франции, департамент Иль и Вилен.